«Нестле» (Nestlé) — швейцарская компания, крупнейший в мире производитель продуктов питания.

Персоналии 
 Нестле, Анри (1814—1890) — швейцарский фармацевт, предприниматель, основатель компании «Nestle».
 Нестле, Вильгельм (1865—1959) — немецкий филолог-классик; сводный брат Эберхарда Нестле.
 Нестле, Эберхард (1851—1913) — немецкий богослов.
 Нестле, Эрвин (1883—1972) — протестантский библеист, сын Эберхарда Нестле.

См. также 
 Несте